151. længdegrad kan henvise til:

 151. vestlige længdekreds
 151. østlige længdekreds